Премијер лига Израела је највише фудбалско такмичење у Израелу. Лига је настала 1999, заменивши Лигу Леумит, која је постала нижи ранг такмичења. Лигом управља Фудбалски савез Израела.

Састав лиге у сезони 2015/16. 
 Беитар Јерусалим
 Бнеи Јехуда
 Бнеи Сакнин
 Ирони Кирјат Шмона
 Макаби Нетанја
 Макаби Петах Тиква
 Макаби Тел Авив
 Макаби Хаифа
 Хапоел Акра
 Хапоел Биршеба
 Хапоел Квар Сава
 Хапоел Ранана
 Хапоел Тел Авив
 Хапоел Хаифа

Учинак по сезонама

Успешност клубова

УЕФА ранг листа 
Стање на дан 28. мај 2015.
 15.  Прва лига Чешке
 16.  Прва лига Румуније
 17.  Премијер лига Израела
 18.  Прва лига Кипра
 19.  Суперлига Данске
 Цела листа

Спољашње везе 
 Званичан сајт

И
Фудбал у Израелу